Queensland kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Queensland (berg),

Australien 

 Queensland, delstat, 

[
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar